Eduardo Noriega peut correspondre à :

 Eduardo Noriega (1916-2007), un acteur mexicain ;
 Eduardo Noriega (1973-), un comédien espagnol.